Christian Robert Fernand Badou (* 4. Juli 1942 in Le Havre; † 6. März 2019) war ein französischer Badmintonspieler.

Karriere 
Obschon Christian Badou nie auf internationaler Bühne Titel erkämpfen konnte, erlangte er dennoch große Bekanntheit. Diese verdankt er seinen außergewöhnlichen Erfolgen bei den französischen Meisterschaften, die er über zwei Dekaden in allen drei Disziplinen dominierte. Insgesamt gelangen ihm 40 Siege – so viele, wie keinem anderen Turnierteilnehmer vor oder nach ihm.

Weblinks 
 badminton76.fr
  (PDF; 3,5 MB)

Badmintonspieler (Frankreich)
Französischer Meister (Badminton)
Franzose
Geboren 1942
Gestorben 2019
Mann